«Мамочка — убийца-маньячка» () — американская сатирическая комедия 1994 года, поставленная режиссёром Джоном Уотерсом.

Сюжет 

Типичная американская счастливая семья, живущая в большом доме в Балтиморе. Мамочка-домохозяйка милая, любящая и безупречная. Однако, когда её детишки уходят в школу, а муж на работу, она… убивает. С выбором очередной жертвы проблем нет: достаточно кому-нибудь отдать предпочтение другой девушке, а не её дочурке, усомниться в её сыне, надеть белые туфли после Дня Труда, не перемотать плёнку на начало видеокассеты — и ваши дни сочтены. Причём разделается она со своей жертвой самым изощрённым способом.

В ролях 
 Кэтлин Тёрнер («Беверли Сатфин») — домохозяйка, типичный персонаж фильмов, который будет идти на крайние меры, чтобы защитить себя и семью.
 Сэм Уотерстон («Юджин Сатфин») — добродушный муж-стоматолог.
 Рики Лейк («Мисти Сатфин») — дочь Беверли и Юджина, студентка колледжа.
 Мэттью Лиллард («Чип Сатфин») — сын Беверли и Юджина, одержим фильмами ужасов, работает в магазине видео.
 Джастин Уолин («Скотти Барнхил», жертва #6) — друг Чипа, любитель порно, убит огнём из аэрозольного баллончика и зажигалки.
 Патриция Даннок («Берди») — девушка Чипа, одержима фильмами ужасов.
 Лонни Горсей («Карл Педжет», жертва #2) — обманул Мисти, за что и поплатился жизнью.
 Минк Стол («Дотти Хинкл») — соседка Беверли, получала звонки и письма с угрозами.
 Мэри Джо Кэтлетт («Розмари Акерман») — добродушная соседка Сатфинов.
 «Джон Бадила» («Пол Стаббинс», жертва #1) — учитель математики у Чипа, который раскритиковал Беверли; сбит машиной.
 Сьюзан Сомерс — камео-роль.
 Джон Уотерс — голос Теда Банди.

Реакция 
Фильм вызвал неоднозначную реакцию у критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes получил 63 % положительных отзывов из 49 рецензий.

Роджер Эберт присудил фильму 2 звезды из 4 возможных. Анализируя, почему комедия не кажется смешной, критик приходит к выводу, что просчёт кроется на фундаментальном уровне. Героиня фильма выглядит не безумно смешной, а скорее безумно больной, и её персонаж воспринимается беспомощным, вызывая лишь жалость, которая сводит на нет юмор.

Примечания

Ссылки 
 

Комедийные фильмы ужасов
Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Чёрные комедии США
Фильмы о серийных убийцах
Сатирические фильмы
Фильмы Джона Уотерса
Фильмы США 1994 года